

Sigle 
 Certificato del tesoro zero-coupon – obbligazione
 Chemoreceptor Trigger Zone – zona del cervello deputata allo stimolo dell'emesi

Codici 
 CTZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Clinton (Stati Uniti d'America)
 ctz – codice ISO 639-3 della lingua chatino zacatepe

Altri progetti